Qu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Shi Zeng Qu
 Wen-yuan Qu